Botts ist der Familienname folgender Personen:

 Dorit Botts (1947–2001), Mordopfer rechter Gewalt in Fulda, Deutschland
 Chantal Botts (* 1976), südafrikanische Badmintonspielerin
 Jason Botts (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Botts (1802–1869), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Botts (Kentucky), im Menifee County
 Botts (Pennsylvania), im York County

Sonstiges:
 Botts Branch, Fließgewässer im Menifee County, Kentucky
 Botts Creek, Fließgewässer im Fremont County, Wyoming
 Botts Fork, Fließgewässer im Menifee County, Kentucky

Siehe auch:
 Bots (Begriffsklärung)
 Bott
 Botz
 Bozz